Рафаэль Мкртычевич Багдасарян (прозвище — Сво Раф, Сво Раф ереванский : 10 февраля 1930, Ереван — 23 июня 1993, Москва) — всесоюзный криминальный авторитет, вор в законе, лидер уголовно-преступной среды в СССР, один из самых известных «крёстных отцов» советского преступного мира.

Биография 
Рафаэль Мкртычевич Багдасарян родился в Ереване 10 февраля 1930 года. За год до рождения семья Рафаэля переехала из Октемберя́на в Ереван, в двухэтажный деревянный дом на Алавердяна, 82. С малых лет Рафаэля вдохновили «воры в законе»: Красавчик Фело, Папшо, Гога Унжлагский, Косто и Жожо, воевавшие друг с другом за контроль над городом. Рафаэль познакомился с Жожо — человеком, авторитет которого в те смутные времена был очень велик. Отец часто бил Рафаэля, чтобы он вырос послушным сыном; а в пятнадцать лет Рафаэль бил отца, а затем уехал и из Еревана и впоследствии обосновался в Москве.

В 1944 коронован вором в законе.

В одиннадцать лет совершил первую кражу. С 1944-го по 1984 годы неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи (в том числе под видом сотрудника милиции), злостное хулиганство, незаконное хранение наркотических веществ. Всего судимостей у Багдасаряна — 15, сроки отсидел полностью. Общий тюремный стаж — 34 года. В лагерях и тюрьмах Рафаэль систематически нарушал режим, отказывался работать. Нападал на должностных лиц и безуспешно пытался совершать побеги. За свою жизнь не дал ни одного показания, не подписал ни одного протокола.

Недавно Багдасарян порвал все отношения с чеченцами в Москве, считая их неуправляемыми.

В 1990-х Багдасарян неоднократно помогал Армении - продуктами, одеждой и вооружением защитникам Армении и Арцаха.

Багдасарян выступал за экспансию воровского мира в сферы наркоторговли, операций с недвижимостью. Он договаривался с иностранными партнерами о дележе новых рынков наркотиков и оружия в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

В последний раз Багдасаряна арестовали 23 декабря 1992 года в номере московской гостиницы «Минск». Его поместили вместо Бутырской тюрьмы в следственный изолятор Министерства безопасности в Лефортово.

Смерть 

13 июня 1993 года немецкие полицейские, приехавшие допросить Багдасаряна о нескольких убийствах на своей территории, так его и не увидели. 18 июня у Багдасаряна начало рвать с кровью. Его отвезли в больницу и срочно прооперировали. 23 июня в 11 часов 10 минут утра в специальном отделении московской больницы, не приходя в сознание, Багдасарян скончался.

Багдасарян был похоронен 27 июня 1993 года. Для Еревана время с 25 по 27 июня ознаменовалось трёхдневным круглосуточным электроснабжением. Всего в похоронах участвовали более 120 тысяч человек. Аэропорт Еревана принял семнадцать чартерных рейсов.

Семья 
Рафаэль был женат на Наташе Паласян, от которой есть дочь.

Примечания

Ссылки 

Воры в законе
Преступники СССР
Воры
Грабители